Die Eerste Divisie 2003/04 war die 48. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 15. August 2003 und endete am 14. Mai 2004.

Modus 
Die 19 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Damit bestritt jedes Team 36 Saisonspiele. Der Meister stieg direkt in die Eredivisie auf. Neben den vier Staffelsiegern spielten auch die beiden bestplatzierten Teams ohne Staffelsieg, sowie der 16. und 17. der Eredivisie um zwei Startplätze für die folgende Saison in der höchsten Spielklasse. Die vier Staffeln bestanden aus den Spielen 1–9, 10–18, 19–27 und 28–36. War eine Mannschaft zweimal Staffelsieger ging dieser an den Zweitplatzierten.

Die acht Mannschaften spielten in zwei Gruppen zu je vier Teams. Die beiden Gruppensieger spielten in der folgenden Saison in der Eredivisie.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 5 und 7 bis 18 der letzten Saison. Dazu kamen die Absteiger Excelsior Rotterdam und BV De Graafschap aus der Eredivisie und AGOVV Apeldoorn aus dem Amateurbereich.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Play-offs 
Die vier Staffelsieger, die beiden bestplatzierten Teams ohne Staffelsieg, sowie der 16. und 17. der Eredivisie spielten um zwei Startplätze für die folgende Saison in der Eredivisie. Die Spiele fanden zwischen dem 19. Mai und 3. Juni 2004 statt.
 Gruppe A

 Gruppe B

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf rsssf.com
 Voetbalarchieven.nl

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 2003/04